EF Education-Nippo (UCI Team Code: EFN) — американская профессиональная шоссейная велокоманда, созданная в 2007 году на базе команды TIAA-CREF. С 2008 года сотрудничает с производителем спутниковой навигационной техники Garmin. В том же году была получена лицензия для участия в соревнованиях UCI ProTour. Главный менеджер — бывший профессиональный велогонщик Джонатан Вотерс. В 2011 году команда называлась Garmin-Cervélo после слияния с командой Cervélo TestTeam. После этого команда стала называться garmin Baracudda, однако в 2013 году команда была переименована в Garmin Sharp. Тур Де Франс 2014 команда провела плохо. Травму получил лидер команды Эндрю Талански. Лишь на 19 этапе команде удалось скрасить Тур. Рамунас благодаря слаженной работе команды оторвался от пелетона на 25 секунд и смог удержать преимущество.

В 2018 году спонсором команды стала образовательная компания EF Education First.

Победы 
 2007
 Тур Миссури:
 командная классификация
 этап 5 — Дэнни Пэйт
 Tour de Beauce: этап 5 — Иан МакГрегор
 2008
 Джиро д’Италия: этап 1 — командная гонка на время
 Тур Калифорнии — командная классификация
 Route du Sud: генеральная классификация — Дэниэл Мартин
 Тур Багам: генеральная классификация — Тайлер Фаррер
 Тур Миссури: этап 3 и генеральная классификация — Кристиан Ванде Вельде
 Тур Джорджии: молодёжная классификация — Трент Лоув
 Национальные чемпионаты:
  Ирландии в групповой гонке — Дэниэл Мартин
  Новой Зеландии в групповой гонке — Джулиан Дин
  США в гонке на время — Дэвид Забриски
 2009
 Вуэльта Испании:
 этап 11 — Тайлер Фаррер
 этап 12 — Райдер Хешедаль
 этап 10 — Дэвид Миллар
 Тур Катара: этап 1 — командная гонка на время
 Три дня Де Панне: этап 3б — Брэдли Уиггинс
 Париж — Ницца: этап 4 — Кристиан Ванде Вельде
 Тиррено — Адриатико: этап 3 — Тайлер Фаррер
 Тур Британии: этап 1 — Кристофер Саттон
 Тур Британии: генеральная классификация — Дэвид Забриски
 Тур Калифорнии:
 этап 2 — Том Петерсон
 этап 6 — Дэвид Забриски
 Вуэльта Бургоса: этап 4 — Том Дэниэлсон
 Тур Средиземноморья: молодёжная классификация  — Дэниэл Мартин
 2010
 Национальные чемпионаты:
  Австралии в групповой гонке — Трэвис Мэйер
  Австралии в гонке на время — Кэмерон Мэйер

Сезоны

2023 
Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Велосипедные команды